Никола́й Вереща́гин:
 Верещагин, Николай Александрович (род. 1944) — советский и российский прозаик.
 Верещагин, Николай Васильевич (1839—1910) — русский промышленник, агроном.
 Верещагин, Николай Викторович (1922—2004) — невролог, академик РАМН.
 Верещагин, Николай Иванович (1922—1988) — токарь КБ-11 Министерства среднего машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда.
 Верещагин, Николай Константинович (род. 1958) — российский математик, профессор МГУ и ВШЭ.
 Верещагин, Николай Кузьмич (1908—2008) — советский и российский зоолог, палеонтолог.
 Верещагин, Николай Михайлович (1893—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Верещагин, Николай Степанович (1866—1923) — русский и советский учёный-металлург.